Winna – debiutancka płyta zespołu Chylińska
 Winna – pierwszy singiel z albumu Winna zespołu Chylińska
 (W)Inna? – czwarta płyta Ewy Farnej

2 miejscowości w Polsce: 

 Winna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów 
 Winna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl

Zobacz też: Winna Góra, Winna Stara, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna-Wilki, Winna-Wypychy